Golfinho — também chamado delfim
 Delfim de França — título do herdeiro aparente do trono de França
 Classe Delfim - classe de submarinos
 NRP Delfim (S166) – submarino português da Classe Albacora

Peixes 
 Coryphaena hippurus — conhecido como  dalfinho-comum, sapatorra, dourado, etc.
 Coryphaena equiselis — conhecido como delfim, dalfinho-amarelo, dourada-amarela, etc.

Outros usos 
 O Delfim (livro) — de José Cardoso Pires publicado em 1968
 O Delfim (filme) — de Fernando Lopes estreado em 2002
 Delfim (DC Comics) — super-heroína do Universo DC
 Delphinus — constelação
 Delfim José Fernandes Rola Teixeira — futebolista português

Desambiguações de artes
Desambiguações de animais